Eura – comune finlandese 
 Eura – forma femminile del nome proprio di persona Euro
 Eura Editoriale – casa editrice italiana
 Ferrania Eura – macchina fotografia